Hwang est un nom coréen porté par environ 1,5 % de la population coréenne.

Personnalités 
 Hwang Bo-ram, footballeuse sud-coréenne
 Hwang Chun-ming, Hwang Chun-ming
 Dennis Hwang, graphiste américain
 Hwang Hee-chan, footballeur sud-coréen
 Hwang Hui, premier ministre coréen de la période Chosŏn
 Hwang Hye-young, joueuse de badminton sud-coréenne
 Hwang In-suk, poète sud-coréenne
 Hwang Jang-yop, homme politique nord-coréen
 Hwang Jeong-eun, auteure sud-coréenne
 Hwang Ji-u, poète et dramaturge sud-coréen
 Hwang Jung-oh, judoka sud-coréen
 Hwang Ok-sil, patineuse de vitesse sur piste courte nord-coréenne
 Hwang Seon-a, escrimeuse sud-coréenne ;
 Hwang Sok-tu Luc, martyr et saint coréen
 Hwang Sok-yong, écrivain sud-coréen
 Hwang Sun-hong, footballeur sud-coréen
 Hwang Sun-woo, nageur sud-coréen
 Sumi Hwang (1986-), soprano sud-coréenne
 Hwang Tong-gyu, écrivain sud-coréen
 Hwang Woo-suk, scientifique sud-coréen
 Hwang Young-cho, marathonien sud-coréen

Personnages de fiction 
 Hwang Seong-gyeong, personnage de jeu vidéo de la série Soul.

Homonymie de patronyme

en:Hwang (Korean name)
ko:황 (성씨)